Příjmení Pavlát nosí více významných osobností:

 David Pavlát (* 1979) – český historik a komunální politik
 Josef Pavlát (* 1947) – český psycholog a psychiatr
 Leo Pavlát (* 1950) – česko-židovský novinář, spisovatel a diplomat
 Michaela Pavlátová (* 1961) – česká filmová režisérka